DAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dauan Island (Australia)